В'юн звичайний (Misgurnus fossilis) — риба родини В'юнових

 В'юн Галина Іванівна (1912—1972) — українська письменниця, громадсько-культурна діячка, автор мемуарів.
 В'юн Тарас Анатолійович (* 1987) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.